Die offenen Sommerbiathlon-Europameisterschaften 2011 fanden vom 20. bis 24. Juli im italienischen Martell im Biathlonzentrum Martelltal statt. Die Wettbewerbe wurden in den Crosslauf-Disziplinen Sprint sowie Verfolgung bei Männern und Frauen und in der Mixed-Staffel ausgetragen.

Erfolgreichste Nation war Russland mit drei von fünf möglichen Titeln. Weitere vier Silbermedaillen und zwei Dritte Plätze kamen hinzu. Sergei Balandin ist mit drei Titeln auch der erfolgreichste Einzelteilnehmer. Die beiden anderen Titel gingen an die Tschechin Pavla Schorná, die zudem eine weitere Bronzemedaille gewann und damit erfolgreichste Frau war. Die Ukraine gewann je eine Silber- und eine Bronzemedaille, eine Bronzemedaille ging an Norwegen.

Männer

Sprint 4 km 

Datum: Freitag, 22. Juli 2011, 10:00 Uhr
Es starteten alle 29 gemeldeten Athleten aus neun Ländern. Die russischen Läufer feierten einen überragenden Vierfachtriumph.

Das Rennen der Junioren gewann  vor  und .

Verfolgung 6 km 

Datum: Sonnabend, 23. Juli 2011, 10:00 Uhr
Es starteten 27 der 20 qualifizierten Athleten aus neun Ländern. Russland konnte seinen Vierfachtriumph aus dem vorangegangenen Sprintrennen nicht wiederholen, doch gewannen erneut die beiden Erstplatzierten des Sprints überlegen das Rennen.

Das Rennen der Junioren gewann  vor  und .

Frauen

Sprint 3 km 

Datum: Freitag, 22. Juli 2011, 13:00 Uhr
Es starteten alle 19 gemeldeten Athletinnen aus neun Ländern.

Das Rennen der Junioren gewann  vor  und .

Verfolgung 5 km 

Datum: Sonnabend, 23. Juli 2011, 13:00 Uhr
Es starteten 17 von 19 qualifizierten Athletinnen aus neun Ländern.

Das Rennen der Junioren gewann  vor  und .

Mixed-Staffel 2 × 3 + 2 × 4 km 

Datum: Sonntag, 24. Juli 2011, 10:00 Uhr
Am Start waren sieben Staffeln. Das Rennen der Junioren und Juniorinnen mit sieben Staffeln gewann Russland vor der Slowakei und Tschechien.

Weblinks 
 Homepage der EM

Belege 

2011
Biathlonveranstaltung 2011
Biathlonwettbewerb in Italien
Sportveranstaltung in Südtirol
Martell (Südtirol)